Wioski w Estonii:
 Vaarkali (Haanja)
 Vaarkali (Vastseliina)